Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des namibischen Nationalrats des 4. Parlaments, d. h. aller Abgeordneter des Nationalrats, des Oberhauses des namibischen Parlaments, von 2010 bis 2015.

Abgeordnete

Weblinks 
 4. Nationalrat Namibias (englisch)

04
Namibia Nationalrat 04